Diese Liste der Gastdarsteller von Das Traumschiff enthält eine nahezu vollständige Aufzählung der Gastdarsteller der deutschen Fernsehreihe Das Traumschiff.

Weblinks 
 
 

Traumschiff #Das
!Gastdarsteller